'''''
Cronos (zanger), artiestennaam van zanger/bassist Conrad Lant
 Kronos, een figuur uit de Griekse mythologie
 Kronos (Star Trek), een fictieve planeet uit het Star Trek-universum